Hans Hoogervorst (1956), een Nederlands politicus en bestuurder
Ingrid Hoogervorst (1952), een Nederlands schrijfster en literatuurcritica
Jeffrey Hoogervorst (1984), een Nederlands voetballer

Zie ook 
Hogervorst (doorverwijspagina)